Zombie Nation (band), een Duitse technomusicus
Zombie Nation (videospel), een spel uit 1990 voor de NES
Zombie Nation (film), een film uit 2004.